Miranda (satèl·lit), satèl·lit d'Urà 
 Miranda (llenguatge de programació)
 Miranda (gènere)
 Toponímia: 
 Miranda de Ebro a la província de Burgos 
 Miranda (Biscaia)
 Miranda (Palència)
 Miranda (Gers), ciutat d'Occitània
 Estat de Miranda, estat de Veneçuela
 Miranda do Corvo, municipi portuguès, al districte de Coïmbra (regió del Centre, subregió de Pinhal Interior Norte)
 Miranda do Douro, municipi portuguès al districte de Bragança (regió del Nord i a la subregió de l'Alt Trás-os-Montes) 
 Miranda de Arga, municipi de Navarra, a la comarca de Ribera Arga-Aragón, dins la merindad d'Olite
 Miranda de Azán, municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Miranda del Castañar, municipi de la província de Salamanca, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Miranda dels Ecos, al massís de Montserrat (Catalunya)
 Miranda de la Costa Blava, muntanya al municipi de Lladorre, a la comarca del Pallars Sobirà 
 Miranda de Llaberia, muntanya a cavall dels municipis de Colldejou (Baix Camp) i Tivissa (Ribera d'Ebre) 
 Miranda de Santa Magdalena Montserrat (Catalunya)
 La Miranda de Terranyes, muntanya al municipi d'Arnes, a la comarca de la Terra Alta
 La Miranda (les Masies de Voltregà), muntanya al municipi de les Masies de Voltregà, a la comarca d'Osona
 Belmonte de Miranda a Astúries 
 Camp de concentració de Miranda de Ebro, camp de concentració del bàndol nacional
 Can Miranda (Riudaura), casa del municipi de Riudaura (Garrotxa) 
 Cantó de Miranda, cantó del departament francès del Gers 
 Districte de Miranda, districte del departament francès del Gers 
 Puig de la Miranda, muntanya al municipi de Sant Feliu de Pallerols, a la comarca de la Garrotxa
 Punta de la Miranda, muntanya al municipi d'Alfara de Carles, a la comarca del Baix Ebre
 Serrat de la Miranda, serra al municipi de Viver i Serrateix (Berguedà)
 Vall de Miranda regió de llengua asturlleonesa a dintre Portugal 
 Torre de la Miranda, edifici a Cornellà de Llobregat
 Biografies:
 Augusto Miranda y Godoy (Archidona, Màlaga, 1855 -Santiago de Compostel·la, La Corunya, 1920), militar, polític i escriptor 
 Aurora Miranda (1915—2005), cantant brasilera, germana de Carmen Miranda
 Anna Miranda i Torres (Lleida, Segrià, 1961), metgessa i diputada al Parlament de Catalunya 
 Carlo Miranda (1912-1982), matemàtic italià
 Carmen Miranda (1909 - 1955), cantant de samba i actriu brasilera
 Fernando Miranda i Casellas (València, 1842 - Nova York, 1925), escultor i il·lustrador valencià
 Francisco Miranda (Madrid, 1869 - Barcelona, 1950), sindicalista i militant de la CNT a Barcelona
 Francisco de Miranda (Caracas, 1750 - San Fernando, Cadis, 1816)
 Gerardo Miranda Concepción (1956), futbolista espanyol 
 Germans Miranda, pseudònim col·lectiu emprat per diversos escriptors catalans, amb què publicaren sis llibres entre el 1998 i el 2003 
 João Miranda de Souza Filho (1984), futbolista brasiler que juga amb l'Inter de Milà 
 María Miranda i Cuervas (Castelldefels, 1973), política catalana 
 Pedro de Miranda, conqueridor espanyol
 Música:
 Miranda (grup)
 Miranda, cançó de rumba de La Pegatina
 Miranda Warning, grup musical espanyol
 Miscel·lània:
 Miranda personatge de l'obra La tempesta de William Shakespeare 
 Vescomtat de Miranda, títol nobiliari espanyol creat pel rei Ferran VII en 1816 a favor de Rafael-María de Barberá-Puigmoltó y de la Tonda